YSC est un sigle pouvant désigner :
  ;
 Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix en Suisse.